Cucitrice – nell'industria tessile sinonimo di Macchina per cucire
 Cucitrice – sinonimo di spillatrice
 Cucitrice – persona che esegue lavori di cucito